Humberto a remplacé le nom Hugo qui a été retiré après la dévastation de l’ouragan Hugo de la saison 1989. Humberto a été le nom de trois ouragans jusqu'à présent, soit :

 Ouragan Humberto (1995), un ouragan de catégorie 2 mais qui est resté en mer ;
 Ouragan Humberto (2001), est passé au large des Bermudes sans causer de dommages ;
 Ouragan Humberto (2007), a frappé le Texas alors qu'il était de catégorie 1 dans l'échelle de Saffir-Simpson, tuant une personne et causant pour  de dégâts ;
 Ouragan Humberto de 2013, un cyclone de catégorie 1 qui s'est formé au large des îles du Cap-Vert. Il est remonté lentement vers le nord en plein centre de l'Atlantique ne causant aucun dégât. C'est, ex-æquo avec l’ouragan Gustav de 2002, l'un des systèmes tropicaux les plus tardifs à devenir le premier ouragan d'une saison cyclonique dans ce bassin océanique, soit le  ; 
 Ouragan Humberto de 2019, un ouragan de catégorie 3 formé en septembre au large des Bahamas et dont la trajectoire a courbé vers les Bermudes.

Ouragan homonyme